Бадалов Отар Расим огли ( , також відомий як «Отар Марнеульський» 10 декабрія 1973 року в Марнеулі — азербайджанський кримінальний авторитет, злодій у законі та одним з лідерів азербайджанської російської організованої злочинності